Aceasta este lista planetelor minore cu numerele 213001–214000.

213001–213100

213101–213200

213201–213300

213301–213400

213401–213500

213501–213600

213601–213700

213701–213800

213801–213900

213901–214000

Referințe
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (210001)-(215000) (IAU Minor Planet Center)

Lista planetelor minore (213001-214000)